

Sigle 
 GHM – Abbreviazione di Groupe de haute montagne

Codici 
 GHM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Centerville Municipal (Stati Uniti)